Il ricco e il povero – fiaba dei Fratelli Grimm
Il ricco e il povero (Rich Man, Poor Man) – miniserie tv (1976-1979) con Nick Nolte ispirata al romanzo Povero ricco di Irwin Shaw del 1969
Il ricco e il povero – programma tv con Chef Rubio in onda su NOVE nel 2017
Il ricco e il povero – film del 1956 diretto da Wolfgang Schleif